Mužská dvouhra Qatar ExxonMobil Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do singlové soutěže dauhaského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Andrej Rubljov, kterého v semifinále vyřadil Španěl Roberto Bautista Agut. Ruský tenista měl ztíženou pozici nedostatkem herní praxe ve dvouhře, když po volném losu nenastoupil do dalších dvou utkání po odstoupení soupeřů. Semifinále se tak stalo jeho prvním singlem na turnaji.

Turnajem v Dauhá se na okruh vrátil po více než roce trojnásobný šampion, 39letý Roger Federer, který v roce 2020 prodělal dvě operace kolena. Naposledy předtím startoval na lednovém Australian Open 2020. Ve čtvrtfinále podlehl Nikolozi Basilašvilimu po nevyužití mečbolu v závěru třetí sady. Basilašvili vyhrál, proti Švýcarovi, třetí zápas v řadě poprvé od července 2019. V sezóně 2020 prožil sérii devíti porážek.

Vítězem se stal 29letý Gruzínec a čtyřicátý druhý hráč žebříčku Nikoloz Basilašvili, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou pětku téhož věku Roberta Bautistu Aguta po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. Poměr vzájemných utkání snížil na 2–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Do Dauhá přitom přijel pouze s dvěma vyhranými zápasy z předchozích šestnácti utkání.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2021
ATP Tour 2021